O Campeonato Suíço de Futebol de 2003-04 foi a primeira edição do Campeonato Suíço de Futebol  na qual as divisões tiveram os nomes de Swiss Super league e Challenge League (antes eram chamadas de Nationalligas A e B). A Swiss Super League foi conquistada pelo FC Basel e a Challenge League, pelo FC Schaffhausen.

Swiss Super League

Challenge League 
 O FC Schaffhausen foi campeão.
 O FC Vaduz foi vice-campeão e classificado aos Playoffs.
 O SR Delémont foi rebaixado.

Playoffs 
 Neuchâtel Xamax 2-0 FC Vaduz
 FC Vaduz 2-1 Neuchâtel Xamax
Assim, o Neuchâtel Xamax permaneceu na Swiss Super League em 2004-05.

2003
2003 no futebol
2004 no futebol
Desporto na Suíça em 2003
Desporto na Suíça em 2004